Hecklesmühle ist der Ortsname von

 Hecklesmühle (Burgpreppach), Ortsteil des Marktes Burgpreppach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Hecklesmühle (Kirchlauter), Ortsteil der Gemeinde Kirchlauter, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Heckmühle